Sacilotto ist der Familienname folgender Personen:

 Enio Sacilotto (* 1958), italo-kanadischer Eishockeytrainer
 Luis Sacilotto (1924–2003), brasilianischer Maler und Bildhauer